

Musica
Sassi – singolo di Gino Paoli del 1960
Sassi – album di Maria Antonietta del 2014

Persone 
Alessandro Sassi – calciatore italiano
Carlo Sassi – giornalista italiano
Gianni Sassi – imprenditore italiano
Giovanni Sassi – calciatore italiano
Ferjani Sassi – calciatore tunisino
Franco Sassi – pittore italiano
Ismail Sassi – calciatore francese
Luciano Sassi – calciatore italiano
Ludovico Rusconi Sassi – architetto italiano
Renzo Sassi – calciatore italiano
Sadok Sassi – calciatore tunisino

Altro 
7500 Sassi – asteroide del sistema solare
Rock Sassi – personaggio Disney
I sassi – romanzo di Sacha Naspini
Sassi di Matera – centro storico della città di Matera e Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO
Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina – area protetta situata dell'Appennino modenese
Borgata Sassi – quartiere di Torino

Pagine correlate 
 Sasso
 Sassetti